FC Lugano - szwajcarski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Lugano. Obecnie występuje w Swiss Super League. Klub został założony w 2003 roku jako AC Lugano. Było to spowodowane bankructwem i degradacją do niższej ligi FC Lugano, założonego w 1908 roku. W 2008 roku klub powrócił do używania historycznej nazwy - FC Lugano.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Szwajcarii: 1938, 1941, 1949
 Puchar Szwajcarii: 1931, 1968, 1993, 2022

Europejskie puchary

Skład na sezon 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Lugano
Sport w Lugano
Kluby piłkarskie założone w 1908